Planine i ostale uzvisine
 Mosor, planina u Dalmaciji, između Splita i Omiša.
 Mosor (planina u BiH), planina sjeveroistočno od Kupreškog polja
 Mosor (brdo, Široki Brijeg), brdo kod Širokog Brijega

Naselja:
 Mosor (Travnik, BiH), selo zapadno od Travnika, BiH

Rijeke:
 Mosor (rijeka, BiH), rječica u općini Čajniču

Naselja sličnih naziva:
 Novy Musor/Novyj Mosyr (polj. Nowy Mosor), selo u Ukrajini 
 Stary Musor (polj. Stary Mosor), selo u Ukrajini 
 Kolonija Stary Musor, selo u Ukrajini 

Ostalo:
 NK Mosor Žrnovnica, nogometni klub iz Žrnovnice
 HPD Mosor, planinarsko društvo iz Splita
 Mosór, prezime kod Poljaka.

Izvori